Qoornup Qeqertarsua bezeichnet:
 Qoornup Qeqertarsua (Insel, Nuuk) (Bjørneøen), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qoornup Qeqertarsua (Insel, Qasigiannguit), Insel im Distrikt Qasigiannguit, Grönland